125 Batalion WOP Międzyzdroje (1951–1956)
 125 Batalion WOP Świnoujście – wcześniej Batalion Portowy WOP Świnoujście, a od 1957 roku 125 b WOP